Een door Philipp Nicolai geschreven koraal, zie Wie schön leuchtet der Morgenstern (koraal)
 Een op dit koraal gebaseerde cantate van Johann Sebastian Bach, zie Wie schön leuchtet der Morgenstern (BWV 1)
 Twee orgelbewerkingen van dit koraal van Johann Sebastian Bach, respectievelijk BWV 739 en BWV 763
 Een orgelbewerking van het koraal door Dietrich Buxtehude, BuxWV 223
 Een orgelbewerking van het koraal door Johann Pachelbel, zie Wie schön leuchtet der Morgenstern (Pachelbel)
 Een voorspel voor dit koraal door Niels Gade, zie Wie schön leuchtet der Morgenstern (Gade)